A Pomada Vovô Pedro é uma pomada de uso tópico originalmente distribuída por entidades espíritas do estado brasileiro de Minas Gerais, a título de assistência espiritual.

Sua fórmula teria supostamente sido recebida por meio de psicografia pelo médium João Nunes Maia em 1972. Ao ser inquirido sobre sua identificação, o espírito teria respondido simplesmente Vovô Pedro.

Quinze anos mais tarde, durante uma visita ocasional à Biblioteca Pública de São Paulo, ao folhear uma enciclopédia, o médium identificou na figura de Franz Anton Mesmer, médico que viveu no século XVIII e que estudou o magnetismo animal, o espírito que lhe transmitira a fórmula.

Fórmula da Pomada 
A fórmula é baseada em extratos de erva-de-bicho ("Polygonum punctatum"), ipê-roxo ("Tecoma araliacea"), calêndula ("Calendula officinalis"), Tuia ("Thuya occidentalis"), própolis, tintura de condurango ("Gonolobus condurango"), empregando vaselina e lanolina como veículo.

Chico Xavier e a pomada 
Chico Xavier, a partir da década de 1980, foi um dos defensores da pomada, que as pessoas já utilizavam visando tratar variadas condições.

Ver também 
 Espiritismo
 História do espiritismo no Brasil

Magnetos Mesméricos
Medicina alternativa
Espiritismo